Fuškulin je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 155 stanovnika te 63 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 181 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji